Bundtzen ist Familienname folgender Personen:
 Friedrich Bundtzen (1910–1989), deutscher Formgestalter und Glasdesigner
 Hans Bundtzen (1883–1948), deutscher Landwirt und Politiker

Siehe auch:
 Bunsen